Pecquet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Pecquet (1622–1674), französischer Anatom
 Julie Pecquet (* 1973), französische Tänzerin, Choreographin und Dozentin